Het ATP-toernooi van Londen 2005 (met de officiële naam The Artois Championships 2005) werd gespeeld van 6 juni tot 12 juni 2005. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan Andy Roddick. Hij won van de Kroaat Ivo Karlović in 2 sets: 7-6 en 7-6.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers krijgen een BYE naar de tweede ronde.

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen
Dubbelspel ontbreekt